В этой статье в хронологическом порядке перечисляются чипсеты, выпущенные фирмой Intel, и указываются их характеристики. Ввиду того, что фирмой Intel выпускаются материнские платы собственного производства, имеется некоторое наложение (отличие) стандартов, применяемых для изготовления и маркировки чипсетов, выпускаемых «на сторону», и материнскими платами, которые выпускаются под брендом Intel.

Ранние чипсеты

Для процессоров i286/i386 
Для своих микропроцессоров Intel 80286 и Intel 80386SX Intel лицензировала чипсеты POACH фирмы ZyMOS.

В списке ранних чипсетов Intel:
 82350 EISA
 82350DT EISA
 82310 MCA
 82340SX PC AT
 82340DX PC AT
 82320 MCA
 82360SL — чипсет для мобильных процессоров 80386SL и 80486SL. Включал в себя контроллеры DMA, PIC, COM- и LPT-порты и логику управления энергопотреблением.

400 серия для процессоров 80486, P5 и P6 

Следующие поколения чипсетов можно условно объединить в 400-ю серию, по внутреннему и коммерческому именованию чипсетов серии.

800 и 900 серии для процессоров P6, NetBurst и Core 2 

Следующие развитие чипсетов ознаменовалось внедрением «хабовой архитектуры» с использованием концепции северного и южного мостов. Эта серия под 800-ми номерами получила развитие в 1999 году.

Для настольных компьютеров

3 и 4 серии для процессоров Core 2

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere 

 Во время разработки процессоров нового поколения согласно стратегии Тик-так, их микроархитектура претерпела кардинальные изменения и получила новый набор логики: контроллер памяти, встроенное видеоядро и контроллер интерфейса PCI-Express x16. В связи с этим производитель Intel решил отказаться от «северного» чипсета MCH/GMCH (Graphics and Memory Controller Hub), а чипсеты, начиная с 5 серии, стали представлять собой некоторую модификацию «южного» и вместо традиционной аббревиатуры ICH (I/O Controller Hub) получили название PCH (Platform Controller Hub). Чипсет топовой категории Х58 получил только контроллер интерфейса PCI-Express x16 и стал промежуточным IOH мостом.
 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP. Не поддерживается чипсетом P55.

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge 

 1 Поддержка PCI только для следующих чипсетов: B65, Q65, Q67, B75, Q75, Q77.
 2 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP. Не поддерживается чипсетом P67.

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell 

 С 8 серии чипсетов производитель Intel решил лишить поддержки шину PCI (не путать с PCI Express) как устаревшую, что вынудило производителей системных плат (в том числе и саму компанию Intel) использовать дополнительные мосты PCI-PCI Express, поскольку спрос на «устаревший» стандарт все еще есть.
 Также начиная с 8 серии чипсетов, вывод полностью отрисованной картинки на устройство отображения (дисплей) теперь проводится напрямую от процессора, за исключением интерфейса VGA. Полное прекращение поддержки шины FDI началось с чипсетов 100 серии, и, соответственно, больше не поддерживается интерфейс VGA как устаревший.

100 и 200 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake

300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh) 

 1 Нехватка производственных мощностей кристаллов на базе 14-нм техпроцесса, которая привела к дефициту процессоров , вынудила производителя Intel перевести производство чипсетов H310 на 22-нм техпроцесс, что привело к их выпуску со суффиксом "C".
 2 Чипсеты 300 серии (кроме Z370) получили несколько новшеств, одна из которых поддержка беспроводного модуля Intel Wireless-AC (при условии наличия внешнего RF-приёмника, который подключается к сетевому контроллеру в чипсете по специальной шине CNVi).

400 серия для процессоров Comet Lake

Для мобильных компьютеров

4 серия для процессоров Core 2

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere 

 Как и чипсеты для настольных компьютеров, также мобильные версии переняли на себя функции «южного» и стали  PCH мостом. По заявлению производителя Intel, сокращение двух чипсетов до одного позволило значительно упростить разводку материнской платы и снизить общее энергопотребление, что очень важно для мобильных компьютеров и ноутбуков для повышения их автономности.
 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP, LVDS. Не поддерживается чипсетом PM55.

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge 

 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP, LVDS. Чипсетом UM77 не поддерживается VGA и LVDS.

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell 

 1 Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.
 2 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: VGA.

100 и 200 серии для процессоров Skylake и Kaby Lake (Refresh) 

 1 Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh) и Cannon Lake  

 1 Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

400 серия для процессоров Comet Lake 

 1 Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

Для серверов и рабочих станций 

У всех серверных чипсетов отсутствует встроенное видеоядро по причине ненадобности. Для вывода изображения на монитор иногда пользуются дискретными видеокартами или непосредственно встроенными на материнской плате (процессоре).
Значения индексов процессоров:
- UP/EN/W — однопроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 3ххх/C2xx/C4xx;
- DP/EP — двухпроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 5ххх/C6xx;
- MP/EX/SP — многопроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 7ххх/C6xx.

3000, 5000 и 7300 серии для процессоров Core 2

3400, 5500 и 7500 серии для процессоров Nehalem и Westmere 

 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort.

C200 и C600 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge 

 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, eDP.

C220 и C610 серии для процессоров Haswell и Broadwell 

 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: VGA.

С230, C420 и C620 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake

С240 серия для процессоров Coffee Lake

400 и C620A серии для процессоров Comet Lake и Cooper Lake

Другие чипсеты

Документация 

 Intel® G31/P31 Express Chipset Datasheet
 Intel® G35 Express Chipset Datasheet
 Intel® 3 Series Express Chipset Family Datasheet
 Intel® X38 Express Chipset Datasheet
 Intel® 4 Series Express Chipset Family Datasheet
 Intel® X48 Express Chipset Datasheet
 Intel® X58 Express Chipset Datasheet
 Intel® 5 Series Chipset and Intel® 3400 Series Chipset Datasheet
 Intel® 6 Series Chipset and Intel® C200 Series Chipset Datasheet
 Intel® 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Datasheet
 Intel® C600 Series Chipset and Intel® X79 Express Chipset Datasheet
 Intel® 8 Series/C220 Series Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Datasheet
 Intel® 9 Series Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Datasheet
 Intel® C610 Series Chipset and Intel® X99 Chipset Platform Controller Hub (PCH) Datasheet
 Intel® 100 Series Chipset and Intel® C230 Series Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Vol. 1 Datasheet
 Intel® 100 Series Chipset and Intel® C230 Series Chipset Family Platform Controller Hub (PCH) Vol. 2 Datasheet
 Intel® 200 Series (including X299) and Intel® Z370 Series Chipset Families Platform Controller Hub (PCH) Vol. 1 Datasheet
 Intel® 200 Series (including X299) and Intel® Z370 Series Chipset Families Platform Controller Hub (PCH) Vol. 2 Datasheet
 Intel® 300 Series and Intel® 240 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 1
 Intel® 300 Series and Intel® 240 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 2
 Intel® B460 and H410 Chipset Platform Controller Hub Vol. 1 Datasheet
 Intel® B460 and H410 Chipset Platform Controller Hub Vol. 2 Datasheet
 Intel® 400 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 1 Datasheet
 Intel® 400 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 2 Datasheet
 Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family Datasheet
 Intel® 3200 and 3210 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 5100 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 5400 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 7300 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 5520 Chipset and Intel® 5500 Chipset Datasheet
 Intel® 7500 Chipset Datasheet
 Intel® C620 Series Chipset Platform Controller Hub (PCH) Datasheet

Примечания 

Списки чипсетов